Kimball steht für:
 Kimball International, US-amerikanischer Möbel- und Elektronikhersteller
 C. P. Kimball Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Kimball Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller

Kimball ist der Familienname folgender Personen:
 Alanson M. Kimball (1827–1913), US-amerikanischer Politiker
 Bobby Kimball (* 1947), US-amerikanischer Rockmusiker
 Bruce Kimball (* 1963), US-amerikanischer Wasserspringer
 Charles D. Kimball (1859–1930), US-amerikanischer Politiker
 Charlie Kimball (* 1985), US-amerikanischer Rennfahrer
 Cheyenne Kimball (* 1990), US-amerikanische Sängerin
 Clara Kimball Young (1890–1960), US-amerikanische Schauspielerin
 Clem F. Kimball (1868–1928), US-amerikanischer Politiker
 Dan Kimball (* 1960), US-amerikanischer evangelikaler Theologe und Autor
 Dan A. Kimball (1896–1970), US-amerikanischer Politiker
 David J. Kimball, amerikanischer Tonmeister
 David Wayne Kimball (* 1982), ehemaliger US-amerikanischer Profifootballspieler
 Edward M. Kimball (1859–1938), US-amerikanischer Schauspieler
 Fiske Kimball (1888–1955), US-amerikanischer Architekt und Architekturhistoriker

 George E. Kimball (1906–1967), US-amerikanischer Quantenchemiker und ein Wegbereiter des Operations Research
 Gordon Kimball (* 1952), US-amerikanischer Rennwagen-Konstrukteur
 Henry M. Kimball (1878–1935), US-amerikanischer Politiker
 Jeanette Kimball (1906–2001), US-amerikanische Jazzpianistin
 Jeannine Davis-Kimball (1929–2017), US-amerikanische Archäologin
 Jeffrey L. Kimball (* 1943), US-amerikanischer Kameramann
 Marcus Kimball, Baron Kimball (1928–2014), britischer Politiker (Conservative Party) und Peer
 Narvin Kimball (1910–2006), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Nell Kimball (1854–1934), US-amerikanische Prostituierte und Autorin
 Ralph Kimball (* 1944), US-amerikanischer Informatiker und Autor
 Scott Lee Kimball (* 1966), US-amerikanischer Serienmörder
 Spencer W. Kimball (1895–1985), US-amerikanischer Geistlicher
 Toby Kimball (1942–2017), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ward Kimball (1914–2002), US-amerikanischer Trickfilmzeichner
 Webster Kimball (1918–2006), US-amerikanischer Badmintonspieler
 William P. Kimball (1857–1926), US-amerikanischer Politiker

Vorname:
 Kimball Milton (* 1944), US-amerikanischer Physiker
 Kimball Young (1893–1972), US-amerikanischer Soziologe

Kimball ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kimball (Arizona)
 Kimball (Arkansas)
 Kimball (Idaho)
 Kimball (Kalifornien)
 Kimball (Kansas)
 Kimball (Michigan)
 Kimball (Minnesota)
 Kimball (Nebraska)
 Kimball (Ohio)
 Kimball (South Dakota), im Brule County
 Kimball (Tennessee)
 Kimball (Virginia)
 Kimball (West Virginia)
 Kimball (Wisconsin), im Iron County
 Kimball (Town), Town(ship) im Iron County, Wisconsin

Siehe auch:
 Kimball County, Verwaltungseinheit in Nebraska
 Kimball House (Begriffsklärung)
 Kimball Island (Begriffsklärung)
 Kimball Township (Begriffsklärung)
 Kimball Jamison, Musikprojekt